Jefri Bolkiah ist der Name folgender Personen:

* Jefri Bolkiah (Prinz) (* 1954), bruneiischer Prinz
 Jefri Bolkiah (* 1973), bruneiischer Skeetschütze, siehe Abdul Hakeem Jefri Bolkiah